Juan Alcayaga puede referirse a:

Juan Alcayaga, actor y comediante conocido por el personaje de Don Carter.
Juan Alcayaga del Canto, político chileno, concejal y exalcalde de Coquimbo.